Luigi Pirandello (1867-1936), een Italiaans schrijver en dichter
 Fausto Pirandello (1899-1975), een Italiaans kunstenaar
 12369 Pirandello, een planetoïde